

Patronyme 
 Dick Foran (1910-1979), acteur américain ;
 John Winston Foran (né en 1952), homme politique canadien ;
 Kieran Foran (né en 1990), joueur néo-zélandais de rugby à XIII.

Autre 
 Paul Foran, une série de bande dessinée d'aventure franco-belge.